Escoto ist der Familienname folgender Personen:

 Miguel d’Escoto Brockmann (1933–2017), nicaraguanischer Politiker, Diplomat und katholischer Priester
 Julio Escoto (* 1944), honduranischer Schriftsteller
 Nazario Escoto, Supremo Director von Nicaragua